Кызылжарский район () — административно-территориальная единица второго уровня в составе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр района — село Бишкуль.

Физико-географическая характеристика 
Район находится на севере Северо-Казахстанской области. Граничит на юге с Есильским районом, на западе — с Мамлютским районом, на востоке — с Аккайынским районом и районом Магжана Жумабаева, на севере — с Тюменской областью Российской Федерации.

Расстояние от райцентра до областного центра Петропавловска — 10 км.

Кызылжарский район — самый северный район и соответственно самая северная точка Казахстана.

Район расположен вдоль реки Ишим. Рельеф территории района испещрён многочисленными озёрами: Сиверга, Логуново, пруд Забашное, Релка, Лебяжье, Полковниково, Кривое, Пеньково, Белое, Малое Белое, Краболка, Воровское, Сафонковое, Киш-Кабиш, Зимовное, Байсал, Крутое, Метлишино, Татарское, Долмат, Горный Долмат, Федоскино, Каменное, пруд Чаща, болото Матюгино, Земляное, Жалтырь, Калачик, Семипалатное, Кривое, Палицын, Башкирское, Травное, Половинное, Ситово, Рыбное, Моховое, Круглое, Черненькое, Холодное, Сивково, Пеньково, Каменное, Старица, Кривое, Карабек, Моргайка и др.

Климат резко континентальный. Средние температуры января -18 — -19°C, июля 20°C. Среднегодовое количество атмосферных осадков 300—350 мм. 20—30 дней в году бывают бураны. Почва в основном чернозёмная, в лесостепной зоне серозёмная. Растут берёза, тополь, в степях — ковыль, типчак и другие. Обитают волк, лиса, заяц, лось, барсук и другие, лебедь, гусь, утка, ястреб, филин и другие. В реке Ишим и пресных озёрах водятся несколько видов рыб.

Экономика 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий 403,8 тыс. га, в том числе посевной — 214,6 тыс. га, пашни — 14,5 тыс. га. В 1996 году создано 495 крестьянских хозяйств, 220 ЧП, 21 ТОО и другие хозяйства. Через Кызылжарский район проходит областная автомобильная дорога. Есть мост через реку Ишим.

История 
Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 2 января 1967 года образован Бишкульский район с центром в селе Бишкуль. В него вошли сельсоветы: Архангельский, Боголюбовский, Куйбышевский, Петерфельдский — из Мамлютского района, Асановский, Бишкульский, Прибрежный, Светлопольский — из Соколовского района и Новоникольский — из Ленинского района. Также решением исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся от 6 января 1967 г. № 4 Заречный сельский Совет Ленинского района передан в Бишкульский район. Решением облисполкома от 26 августа 1968 года № 3-304 образован Рассветский сельский Совет. Упразднён Боголюбовский сельский Совет с передачей его территории Куйбышевскому сельсовету. Заречный сельский Совет передан в Ленинский район, 19 мая 1969 г. образован Андреевский сельский Совет..

18 апреля 1997 года Бишкульский район объединён с Соколовским районом в рамках проводившейся в Казахстане административно-территориальной реформы и переименован в Кызылжарский.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 русские — 25 319 чел. (57,26 %)
 казахи — 13 841 чел. (31,30 %)
 немцы — 1412 чел. (3,19 %)
 украинцы — 1003 чел. (2,27 %)
 татары — 739 чел. (1,67 %)
 белорусы — 334 чел. (0,76 %)
 поляки — 202 чел. (0,46 %)
 армяне — 176 чел. (0,40 %)
 азербайджанцы — 126 чел. (0,28 %)
 чуваши — 78 чел. (0,18 %)
 башкиры — 73 чел. (0,17 %)
 литовцы — 63 чел. (0,14 %)
 узбеки — 77 чел. (0,17 %)
 таджики — 50 чел. (0,11 %)
 другие — 721 чел. (1,63 %)
 Всего — 44 214 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Кызылжарский район состоит из 19 сельских округов, в составе которых находится 72 села:

Примечания 

Кызылжарский район